Le nom Decleir peut désigner :

Astronomie 

 (13554) Decleir, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Patronyme 
Decleir est un nom de famille  notamment porté par :

 Jan Decleir (1946-), acteur belge ;
 Reinhilde Decleir (1948-2022), actrice et réalisatrice de télévision et de théâtre belge.